Мариту́й () — село в Слюдянском районе Иркутской области. Административный центр Маритуйского муниципального образования.

География 
Расположено в 47 км к северо-востоку от города Слюдянки, на юго-западном берегу озера Байкал. В селе располагается станция Маритуй на 119 км Кругобайкальской железной дороги, в 47 км к западу от станции Байкал.

История 
Основано в 1902 году как посёлок при строительстве первого пути Кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Своё название получил по одноименной реке, которая неподалёку от станции впадает в Байкал.

Во время строительства Кругобайкальской железной дороги посёлок застраивался временными постройками: бараками, лавками, складами и т. п. Этими помещениями владели подрядчики, чьи объекты строительства (тоннели, галереи, мосты и др.) находились неподалёку. В бараках проживало много рабочих, задействованных на различных объектах строительства. Доставка строительных материалов и продуктов производилась по Байкалу к пристани у станции в тёплое время года, а зимой — лошадьми по льду.

В августе 1902 года в посёлке разместились дома инженера Министерства путей сообщения Александра Николаевича Перцова, который отвечал за проведение каменных, тоннельных и земляных работ на данном участке дороги. Несколько бараков принадлежало подрядчику Сенченко. В посёлке были так же продуктовые магазины и временная хлебопекарня, принадлежащая инженеру А. И. Ротову. В 1904 году А. Н. Перцев построил деревянный дом, в котором размещалась молочная ферма А. С. Егорова, откуда молоко поступало в лазарет при станции.

Скопление людей приводило к загрязнению посёлка. Из-за отсутствия помойных ям и туалетов отходы зачастую выливались у бараков или прямо в реку. Контролировать санитарное состояние должны были специально нанимаемые врачи. В 1902 году в Маритуе расположился 2-ой санитарный участок во главе с врачом Станкевичем и врачебный пункт при больнице (на 12 кроватей). Плохие условия содержания рабочих приводили к эпидемиям цинги, холеры, дифтерита и т. п. За осень 1902 — весну 1903 года умерло от болезни 47 человек, а к концу 1903 года — 200. Поскольку эпидемии требовала скорейшего захоронения тел, в поселке зачастую хоронили в братских могилах, куда вместе с покалеченными от болезней рабочими могли положить и умершую при родах женщину. Изначально их хоронили по откосам скал, позже начали вывозить на станцию Байкал или в Слюдянку.

В 1903 году в связи с усиление пропускной способности КБЖД до 15 пар поездов в сутки, было решено построить при станции Маритуй 247 кв. саж. жилых домов (в сравнение — в Култуке 453,26 кв. саж.) для размещения обслуживающих рабочих. Во время русско-японской войны (1904—1905) для размещения войсковой охраны были построены бараки из расчёта 1 кв. саж. на высший чин (без учёта низших чинов). В Маритуе находился двор 1-й роты 19-й пешей дружины, чей ротный участок охватывал территорию от станции Половинная до станции Маритуй (штабс-ротмистр 19-й пешей дружины — Саттеруп).

В июне 1904 года был заключён договор с подрядчиками Генрихом Францевичем Краевским и Борисом Леонтьевичем Горфиным на постройку деревянного вокзала, крытого железом, стоимостью 1850 рублей, в сроки с 22 июня по 22 сентября. Позже в здании вокзала разместился и буфет. Этими же подрядчиками построены все пассажирские здания на участке Байкал — Култук.

В 1915—1916 годах на склоне горы была возведена церковь, которая действовала до 1930 года.

В 1930—1950-е годы строились новые жилые дома, казармы для служащих, в глубине долины реки Маритуй — школа и интернат.

После постройки в 1956 году Иркутской ГЭС, наполнения Иркутского водохранилища и превращения КБЖД в тупиковую ветку значительная часть населения покинула посёлок.

Население

Люди, связанные с селом 
 Бородин, Леонид Иванович (1938—2011) — русский писатель, поэт, публицист; жил в Маритуе в 1950-х годах.
 Тиваненко, Алексей Васильевич (род. 1947) — писатель, журналист, археолог, исследователь Прибайкалья.

Примечания

Ссылки 
 Природа Байкала. Кругобайкалка. Станция Маритуй

Населённые пункты Слюдянского района
Населённые пункты на Кругобайкальской железной дороге
Населённые пункты на Байкале